Die II. Division 1959/60 war die elfte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1959/60 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Der SV Sodingen und der TSV Marl-Hüls stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen Fortuna Düsseldorf und Schwarz-Weiß Essen ab. Union Krefeld und der Rheydter Spielverein mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch den SSV Hagen und den BV Osterfeld ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil. Da sowohl Selm als auch Baesweiler auf den Aufstieg verzichteten rückte der westfälische Vizemeister SSV Hagen nach.

Südwest 
Der SV Niederlahnstein und der TuS Neuendorf stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der VfR Kaiserslautern und der FV Speyer ab. Der FC 08 Homburg und der ASV Landau mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch Germania Metternich und den FSV Schifferstadt ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen teil. Meister der Amateurliga Südwest wurden die Amateure des 1. FC Kaiserslautern, die nicht aufstiegsberechtigt waren. Da die Aufstiegsrunde auch die südwestdeutsche Amateurmeisterschaft war nahm Kaiserslautern an den Spielen teil. Die Spiele mit Kaiserslauterer Beteiligung wurden zur Ermittlung der Aufsteiger nicht berücksichtigt.

Süd 
Der SV 07 Waldhof und der SSV Jahn Regensburg stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen Viktoria Aschaffenburg und die Stuttgarter Kickers ab. Der FC Hanau 93 und der 1. FC Bamberg mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den TSV Schwaben Augsburg und Borussia Fulda ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen sowie die Vizemeister aus Bayern, Hessen und Württemberg teil.

Gruppe 1

Gruppe 2

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1959/60

Literatur 
 

Fußballsaison 1959/60
II. Division